IC est un sigle pouvant désigner :
 Intervalle de confiance, en statistiques
 Internationale communiste
 Indice de consommation, en zootechnie
 Insuffisance cardiaque ou insuffisance coronaire, ou l'ischémie cérébrale, en médecine
 Inventaire communal, en France
 Intérêts communaux, un parti politique communal en Belgique
 InterCity, un type de relation ferroviaire en Europe
 Intercités, une marque commerciale de la SNCF
 Ingénieur et cadre
IC est aussi une abréviation pouvant être utilisée par des chercheurs en didactique des langues pour désigner l'intercompréhension

En anglais :
 Index Catalogue, en astronomie
 Circuit intégré (integrated circuit)
 United States Intelligence Community, la communauté du renseignement des États-Unis.

IC est un code qui peut faire référence à :
 les Îles Canaries, une extension exceptionnelle au code ISO 3166-1
 Indian Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 l’Islande, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

Ic peut faire référence à :
 L’Ic, un fleuve breton.